Playa de las Amoladeras hace referencia a dos playas del Levante español:
 Playa de las Amoladeras de Almería.
 Playa de Las Amoladeras de Cartagena.